Il Sudafrica, formalmente Repubblica del Sudafrica, è una nazione africana.
 La Repubblica del Sud Africa o Repubblica del Transvaal è stata una repubblica indipendente boera.
 Nella classificazione delle Nazioni Unite, lAfrica meridionale o Sud Africa è una macroregione che comprende Sudafrica, Lesotho, Botswana, Namibia e Swaziland.